В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Nashville 1973, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1973, Маргарет Корт здобула титул, у фіналі перемігши Біллі Джин Кінг 6-3, 4-6, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Маргарет Корт (Переможниця)
  Біллі Джин Кінг (фінал)
  Розмарі Казалс (півфінал)
  Джанет Ньюберрі (чвертьфінал)

 Валері Зігенфусс (2-ге коло)
 Джулі Гелдман (2-ге коло)
 Леслі Гант (1-ше коло)
 Бетті Стеве (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Virginia Slims of Nashville